Arroio Chuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroio Pastoreio, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Arroyo del Chuy (vattendrag i Brasilien), 

Robotskapade Brasilienförgreningar